Yilgarnia is een spinnengeslacht in de taxonomische indeling van de bruine klapdeurspinnen (Nemesiidae). 

Yilgarnia werd in 1986 beschreven door Main.

Soorten
Yilgarnia omvat de volgende soorten:
 Yilgarnia currycomboides Main, 1986
 Yilgarnia linnaei Main, 2008

Nemesiidae